La coupe de France de handball masculin 2005-2006 a eu lieu du 15 mars au 6 mai 2006, la finale se déroulant à Nancy. 

Le Montpellier Handball remporte sa septième coupe de France de suite en disposant en finale du club de l'US Ivry Handball.

Tableau final

Finale 

US Ivry
 Gardiens de but :
 Dragan Počuča, 50 minutes, 13 arrêts dont 0/3 pen. 
 François-Xavier Chapon, 10 minutes, 4 arrêts dont 0/1 pen.
Joueurs :
 Fabrice Guilbert, 13/16 dont 5/5 pen.
 Luc Abalo, 4/12 dont 1/2 pen.
 Zoran Martinović, 3/8
 Mohamed Mokrani, 2/2
 Pascal Léandri, 2/3 dont 2/3 pen.
 Eric Amalou, 1/2
 Ragnar Þór Óskarsson, 1/2
 Audräy Tuzolana, 1/6
 Thomas Richard, 0/1
 Naïm Sarni
 Benjamin Magnin
 Andrej Petro 
 Entraîneur : 
 Daniel Hager

Montpellier Handball
 Gardiens de but :
 Thierry Omeyer, 53 minutes, 17 arrêts dont 2/7 pen.
 Daouda Karaboué, 7 minutes, 3 arrêts dont 0/3 pen.
 Joueurs :
 Grégory Anquetil, 6/8 dont 2/2 pen.
 Mladen Bojinović, 6/11
 Wissem Hmam, 5/8 dont 2/2 pen.
 David Juříček, 5/8
 Michael Guigou, 4/9
 Sobhi Sioud, 1/1
 Frédéric Dole, 1/2
 Geoffroy Krantz 0/1
 William Accambray
 Laurent Puigségur
 Andrej Golić
 Raphaël Caucheteux
 Entraîneur : 
 Patrice Canayer

Vainqueur final

Liens externes 
 Coupe de France masculine 2005-2006 sur les-sports.info

Voir aussi 
 Championnat de France 2005-2006
 Championnat de France de D2 2005-2006
 Coupe de la Ligue 2005-2006
 Coupe de France féminine 2005-2006

Références 

2005-2006
Handball M
Coupe M